Säsongen 2014 var IFK Göteborgs 109:e säsong, deras 82:a och 38:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2014, Svenska cupen 2013/2014 och kvalet till Uefa Europa League 2014/2015. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i mars och därefter ligaspelet som startade i mars och avslutades i november. Kvalet till Europa League påbörjades i början av juli, i första kvalomgången.

Viktiga händelser
 31 oktober 2013: Yttermittfältaren Martin Smedberg-Dalence skriver på ett fyra-års-kontrakt med föreningen.
 23 november 2012: Hampus Zackrisson får ett a-lagskontrakt som sträcker sig över sex månader.
 3 januari 2013: Lagkaptenen och anfallaren Tobias Hysén köps av kinesiska laget Shanghai East Asia och lämnar klubben efter sju raka säsonger.
 23 januari 2014: IFK Göteborg förstärker med Joakim Fjällgård som ny "Chef Merchandise".
 16 februari 2014: Supporterklubben Änglarna utser Hannes Stiller till Årets ärkeängel 2013.
 25 februari 2014: Anfallaren Gustav Engvall förlänger sitt kontrakt med ytterligare fyra år.
 4 mars 2014: Mittfältaren May Mahlangu värvas från Helsingborgs IF.
 6 mars 2014: Karl Jartun väljs till ny ordförande i IFK Göteborg på föreningens årsmöte.
 12 mars 2014: Anfallaren Malick Mané lämnar norska Sandefjord Fotball för IFK Göteborg och tecknar ett fyraårsavtal med klubben.
 23 mars 2014: Mittbacken och innermittfältaren Gustav Svensson skriver på ett kontrakt med IFK Göteborg efter att ha brutit sitt kontrakt med ukrainska Tavrija Simferopol. 
 24 mars 2014: Ytterbacken Erik Lund går till Varbergs BoIS efter 129 spelade A-lagsmatcher med IFK Göteborg. 
 25 mars 2014: Efter att kontraktet med IFK Göteborg gått ut vid årsskiftet går Mikael Dyrestam till norska Aalesunds FK 
 26 mars 2014: IFK Göteborg annonserar att Mats Gren utsetts till ny sportchef och efterträder därmed avgående Håkan Mild.
 27 mars 2014: Mittfältaren Nordin Gerzic lånas åter ut till Örebro SK, denna gång sträcker sig lånet till 31 juli. 
 28 mars 2014: Mittbacken Jonathan Azulay lånas ut till och med 15 juli till Östersunds FK med möjlighet till förlängning till och med 30 november. 
5 juni 2014: Jonas Henriksson tar över som försäljningschef efter Fredrik Abrahamsson.
 6 juni 2014: Mittfältaren Hampus Zackrisson får förlängt sitt kontrakt till att gälla hela 2014.
 30 juni 2014: Mittbacken Patrick Dyrestam tar klivet ifrån u-laget och skriver ett kontrakt med IFK Göteborgs A-lag. 
 7 juli 2014: Mittfältaren Nordin Gerzics utlåning till Örebro SK förlängs till att gälla hela säsongen 2014. 
 15 juli 2014: Mittfältaren Darijan Bojanic köps av Helsingborgs IF.
 23 juli: Anfallaren Malick Mané lånas ut till australiensiska Central Coast Mariners till juni 2015. CCM får också en köpoption på Mané.

Spelare

Spelartruppen 2014 

För säsongsövergångar, se övergångar vintern 2013/2014.

Tillgängliga ungdomsspelare

Utlånade spelare

Matcher

Träningsmatcher

Allsvenskan

Svenska cupen 2013/2014

Gruppspel

Kvartsfinal

Svenska cupen 2014/2015

Kvalomgång 2

Uefa Europa League

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Referenser 

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
2014